|-
| 9901 || 1997 NV || 1 iulie 1997 || Kleť || Kleť
|-
| 9902 Kirkpatrick || 1997 NY || 3 iulie 1997 ||  || 
|-
| 9903 Leonhardt ||  || 4 iulie 1997 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 9904 Mauratombelli ||  || 29 iulie 1997 ||  || , 
|-
| 9905 Tiziano || 4611 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9906 Tintoretto || 6523 P-L || 26 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9907 Oileus || 6541 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9908 Aue || 2140 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9909 Eschenbach || 4355 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9910 Vogelweide || 3181 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9911 Quantz || 4129 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9912 Donizetti || 2078 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9913 Humperdinck || 4071 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9914 Obukhova ||  || 28 octombrie 1976 ||  || L. V. Zhuravleva
|-
| 9915 Potanin ||  || 8 septembrie 1977 || Nauchnij || N. S. Chernykh
|-
| 9916 Kibirev ||  || 3 octombrie 1978 || Nauchnij || N. S. Chernykh
|-
| 9917 Keynes || 1979 MK || 26 iunie 1979 ||  || 
|-
| 9918 ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 9919 Undset ||  || 22 august 1979 || La Silla || 
|-
| 9920 ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 9921 ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 9922 Catcheller ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 9923 ||  || 7 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 9924 ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 9925 ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 9926 ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 9927 Tyutchev ||  || 3 octombrie 1981 ||  || 
|-
|  ||  || 16 noiembrie 1981 ||  || 
|-
| 9929 McConnell ||  || 24 februarie 1982 ||  || 
|-
| 9930 Billburrows || 1984 CP || 5 februarie 1984 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 9931 Herbhauptman || 1985 HH || 18 aprilie 1985 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 9932 Kopylov ||  || 23 august 1985 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 9933 Alekseev ||  || 19 septembrie 1985 || Nauchnij || N. S. Chernykh, L. I. Chernykh
|-
| 9934 Caccioppoli || 1985 UC || 20 octombrie 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 9935 ||  || 4 februarie 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
|  ||  || 8 august 1986 ||  || E. W. Elst, 
|-
| 9937 Triceratops ||  || 17 februarie 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9938 Kretlow || 1988 KA || 18 mai 1988 || La Silla || 
|-
| 9939 || 1988 VK || 3 noiembrie 1988 ||  || 
|-
| 9940 ||  || 11 noiembrie 1988 ||  || 
|-
| 9941 Iguanodon ||  || 4 februarie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
|  ||  || 8 octombrie 1989 ||  || , 
|-
| 9943 Bizan ||  || 29 octombrie 1989 || Tokushima || , 
|-
| 9944 ||  || 24 februarie 1990 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 9945 Karinaxavier || 1990 KX || 21 mai 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 9946 ||  || 29 iulie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 9947 || 1990 QB || 17 august 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
|  ||  || 22 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
|  ||  || 22 septembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
|  || 1990 VB || 8 noiembrie 1990 || Caussols || C. Pollas
|-
|  ||  || 15 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9952 || 1991 AK || 9 ianuarie 1991 ||  || , 
|-
| 9953 || 1991 EB || 7 martie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 9954 Brachiosaurus ||  || 8 aprilie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9955 ||  || 7 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 9956 Castellaz ||  || 5 octombrie 1991 ||  || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| 9957 Raffaellosanti ||  || 6 octombrie 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen
|-
| 9958 ||  || 4 noiembrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 9959 ||  || 9 noiembrie 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 9960 Sekine ||  || 4 noiembrie 1991 ||  || S. Otomo
|-
| 9961 || 1991 XK || 4 decembrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 9962 Pfau ||  || 28 decembrie 1991 ||  || F. Börngen
|-
| 9963 Sandage || 1992 AN || 9 ianuarie 1992 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 9964 Hideyonoguchi ||  || 13 februarie 1992 ||  || T. Seki
|-
|  ||  || 5 martie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 9966 ||  || 2 martie 1992 || La Silla || 
|-
| 9967 Awanoyumi ||  || 31 martie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 9968 Serpe ||  || 4 mai 1992 || La Silla || H. Debehogne
|-
|  || 1992 KD || 27 mai 1992 || Palomar || E. F. Helin, 
|-
| 9970 ||  || 26 septembrie 1992 ||  || 
|-
| 9971 Ishihara || 1993 HS || 16 aprilie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 9972 Minoruoda || 1993 KQ || 26 mai 1993 ||  || S. Otomo
|-
| 9973 Szpilman ||  || 12 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9974 Brody ||  || 19 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9975 Takimotokoso ||  || 12 septembrie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 9976 || 1993 TQ || 9 octombrie 1993 || Hidaka || , 
|-
| 9977 || 1994 AH || 2 ianuarie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9978 ||  || 7 ianuarie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9979 || 1994 VT || 3 noiembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9980 ||  || 31 ianuarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9981 ||  || 31 ianuarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9982 || 1995 CH || 1 februarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9983 Rickfienberg || 1995 DA || 19 februarie 1995 ||  || 
|-
| 9984 Gregbryant || 1996 HT || 18 aprilie 1996 ||  || R. H. McNaught, 
|-
| 9985 Akiko || 1996 JF || 12 mai 1996 ||  || R. H. McNaught, 
|-
| 9986 Hirokun || 1996 NX || 12 iulie 1996 ||  || , T. Urata
|-
| 9987 Peano ||  || 29 iulie 1997 ||  || 
|-
| 9988 Erictemplebell ||  || 9 septembrie 1997 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 9989 ||  || 27 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 9990 ||  || 30 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 9991 Anežka ||  || 5 octombrie 1997 || Kleť || 
|-
|  ||  || 8 octombrie 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 9993 Kumamoto ||  || 6 noiembrie 1997 || Kumamoto || 
|-
| 9994 Grotius || 4028 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9995 Alouette || 4805 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9996 ANS || 9070 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9997 COBE || 1217 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9998 ISO || 1293 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
|  || 4196 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10000 Myriostos || 1951 SY || 30 septembrie 1951 || Palomar || 
|-